

Codici
liz  – codice ISO 639-3 della lingua libiza

Onomastica
Liz  – variante del nome proprio di persona italiano Lisa (diminutivo di Elisabetta)